Wheatland County může být:

 Wheatland County (Alberta) – okres v provincii Alberta v Kanadě
 Wheatland County (Montana) – okres ve státě Montana ve Spojených státech amerických